Gawrilowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Oblast Archangelsk:
 Gawrilowo (Archangelsk)

 in der Oblast Iwanowo:
 Gawrilowo (Iwanowo, Kineschma), im Rajon Kineschma
 Gawrilowo (Iwanowo, Sawolschsk), im Rajon Sawolschsk

 in der Oblast Jaroslawl:
 Gawrilowo (Jaroslawl), im Rajon Jaroslawl
 Gawrilowo (Jaroslawl, Nekous), im Rajon Nekous
 Gawrilowo (Jaroslawl, Rybinsk), im Rajon Rybinsk
 Gawrilowo (Jaroslawl, Uglitsch), im Rajon Uglitsch

 in der Oblast Kaliningrad:
 Gawrilowo (Kaliningrad) (bis 1938 Gawaiten, 1938–1946 Herzogsrode, Kreis Goldap/Ostpreußen)

 in der Oblast Kostroma:
 Gawrilowo (Kostroma, Soligalitsch), im Rajon Soligalitsch
 Gawrilowo (Kostroma, Sudislawl), im Rajon Sudislawl

 in der Oblast Leningrad:
 Gawrilowo (Leningrad)

 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Gawrilowo (Nischni Nowgorod, Lukojanow), im Rajon Lukojanow
 Gawrilowo (Nischni Nowgorod, Schatki), im Rajon Schatki

 in der Oblast Moskau:
 Gawrilowo (Moskau, Lotoschino), im Rajon Lotoschino
 Gawrilowo (Moskau, Noginsk), im Rajon Noginsk

 in der Oblast Pskow:
 Gawrilowo (Pskow)

 in der Oblast Smolensk:
 Gawrilowo (Smolensk, Cholm-Schirkowski), im Rajon Cholm-Schirkowski
 Gawrilowo (Smolensk, Duchowschtschina), im Rajon Duchowschtschina

 in der Oblast Twer:
 Gawrilowo (Twer, Krasny Cholm), im Rajon Krasny Cholm
 Gawrilowo (Twer, Sandowo), im Rajon Sandowo
 Gawrilowo (Twer, Toropez), im Rajon Toropez
 Gawrilowo (Twer, Wyschni Wolotschok), im Rajon Wyschni Wolotschok

 in der Oblast Wologda:
 Gawrilowo (Wologda, Njukseniza), im Rajon Njukseniza
 Gawrilowo (Wologda, Scheksna), im Rajon Scheksna
 Gawrilowo (Wologda, Waschki), im Rajon Waschki
 Gawrilowo (Wologda), im Rajon Wologda